Tomilleja puede referirse a:

 el nombre común de la planta Helichrysum stoechas; o
 el nombre común de la planta Thymus zygis.